

Казанський сільський округ — адміністративна одиниця, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Казанський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Казанський сільський округ — адміністративна одиниця, Майський район, Павлодарська область